Матіяш Лааб (1746—1823) — бургенландський (градіщанський) католицький священик, перекладач і лінгвіст хорватського походження.
 Наакуето Лааб (1159—1207) — імператор Аксуму династії Загве.

 Лааб-ім-Вальде — містечко округу Австрійської федеральної землі Нижня Австрія.

Див. також 
 Лаб (значення)